Oberliga 1954/55 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1954/55
 Fußball-Oberliga 1954/55
 Eishockey-Oberliga 1954/55